«Охота» — художественный фильм южнокорейского режиссёра Ли Джон Джэ, премьера которого состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале. Главную роль в картине сыграл сам Ли Джон Джэ.

Сюжет 
Главные герои фильма — двое южнокорейских контрразведчиков, которые вышли на след коммунистического шпиона.

В ролях 
 Ли Джон Джэ

Производство и премьера 
Фильм стал режиссёрским дебютом южнокорейского актёра Ли Джон Джэ, широко известного у себя на родине и прославившегося на весь мир благодаря сериалу «Игра в кальмара». Изначально проект назывался «Намсан» и был запущен в 2017 году, но Ли пришлось отменить производство. Четыре года актёр дорабатывал сценарий, а в мае 2021 года начались съёмки. Ли сыграл главную роль и выступил в роли сопродюсера фильма. Съёмки завершились в ноябре 2021 года. Премьера состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале, театральный релиз запланирован на лето 2022 года.

Восприятие 
На сайте Rotten Tomatoes «Охота» имеет рейтинг 60 %. Специалисты пророчат ему коммерческий успех. При этом те критики, которые посмотрели фильм в Каннах, восприняли его неоднозначно: одни отмечают общую запутанность сюжета и абсурдность финала, другие с одобрением характеризуют фильм как «энергичный экшн-триллер, напичканный твистами».

Примечания 

Фильмы Республики Корея 2022 года